Qu o QU pueden hacer referencia a:

 Qu, dígrafo del castellano y otras lenguas.

Apellido chino 
Qu, un apellido chino. Entre otros, es el apellido de:
 Qu You (1341–1427), escritor chino de la dinastía Ming;
 Qu Yuan (340–278 a. C.), poeta chino;
 Qu Yunxia (1972), atleta china;
 Wanting Qu (1983), cantante, compositora y pianista china, residente en Canadá;

Códigos 
 QU, el código ISO 639-1 de las lenguas quechuas;
 GW-QU, el código ISO 3166-2:GW de la región de Quinara, en Guinea-Bisáu;

Astronomía 
 QU Vulpeculae, una nova aparecida en la constelación Vulpecula en 1984;
 QU Normae, una estrella de la constelación de Norma;

Geografía 
 el río Qu, un río que discurre por China;
 el distrito de Qu, en la provincia de Sichuan, República Popular China;

Otros 
 los Qu, una tribu ficticia del videojuego Final Fantasy IX;
 Qu Rahn, personaje ficticio de la Guerra de las Galaxias, uno de los Jedi de la Antigua República;
 el lenguaje de programación Qu;
 el dígrafo qu, que en castellano representa al fonema consonántico velar sordo /k/ delante de e o i;
 el movimiento Qu-, movimiento sintáctico de las palabras interrogativas hacia el comienzo de la oración.
el símbolo ISO 639-1 (qu) para el idioma quechua.